Ernst Wansley (1956-), est un ancien joueur américain de basket-ball.
 Michael Wansley (1961-), est un chanteur américain.

Patronyme anglais